Die Allam British Open 2013 fanden vom 20. bis 26. Mai 2013 in Kingston upon Hull im Vereinigten Königreich statt. Austragungsort war das KC Stadium. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2012/13 und gehörte zur Wertungskategorie World Series Platinum. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2012/13 und gehörte ebenfalls zur Kategorie World Series Platinum.

Titelverteidiger waren Nick Matthew und Nicol David.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon waren acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. In der Damenkonkurrenz traten ebenfalls 32 Spielerinnen an, von denen 16 gesetzt wurden. Von den übrigen 16 Plätzen waren acht für Qualifikantinnen vorgesehen. Per Wildcard erhielten Adrian Waller und Emily Whitlock einen Startplatz im jeweiligen Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 150.000 US-Dollar bei den Herren und 95.000 US-Dollar bei den Damen.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

2013
PSA World Tour 2012/13
WSA World Tour 2012/13
Squashturnier in Kingston upon Hull